Crocodyliformes é um clado de arcossauros crurotarsos, o grupo muitas vezes tradicionalmente referido como "crocodilianos". Eles são os primeiros membros de Crocodylomorpha a possuir muitas das características que definem parentes posteriores. Eles são os únicos pseudosuchianos a sobreviver ao evento de extinção K-Pg.

Filogenia 
Abaixo está um cladograma simplificado baseado em Fiorelli e Calvo (2007).

Em 2012, os paleontólogos Mario Bronzati, Felipe Chinaglia Montefeltro e Max C. Langer conduziram uma ampla análise filogenética para produzir superárvores de Crocodyliformes, incluindo 184 espécies. As árvores mais parcimoniosas foram altamente resolvidas, o que significa que as relações filogenéticas encontradas na análise eram altamente prováveis. Abaixo está uma árvore de consenso do estudo:

Archosauromorpha
Crocodilos pré-históricos